Tőke, hosszabb időre befektetett pénz vagy egyéb anyagi vagy szellemi jószág; az alapvető termelési tényezők egyike
 A tőke, Karl Marx nagy hatású műve
 Tőke, a szőlő fás szára
 Tőke, a zongora húrjait kifeszítő, fából vagy fémből készült keret.